Виц () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Виц, Конрад (ок. 1400—1445/1446) — немецкий и швейцарский художник.
 Виц, Серхио (род. 1962) — мексиканский поэт, филолог, общественный деятель.
 См. также 
 Сен-Виц — муниципалитет во Франции, в регионе Иль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз.